Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2009 was de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 25 oktober 2009 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Ben Spies werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een vijfde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Noriyuki Haga voor te kunnen blijven. Cal Crutchlow werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een vierde plaats in de race, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Eugene Laverty voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Portimão